Die World Tennis Tour W60 Open Araba en Femenino 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Vitoria-Gasteiz, Spanien. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 12. Juli bis 18. Juli 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die World Tennis Tour W60 Open Araba en Femenino 2021 fand am 11. und 12. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Vitoria-Gasteiz